Hettenhausen ist der Name folgender Ortschaften in Deutschland:
 Hettenhausen (Gersfeld), Stadtteil von Gersfeld im Landkreis Fulda in Hessen
 Hettenhausen (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz